Giustiniani ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Giustiniani (1778–1843), italienischer Kardinal
 Benedetto Giustiniani (1554–1621), italienischer Kardinal
 Bernardo Giustiniani (1408–1489), venezianischer Gelehrter und Geschichtsschreiber
 Fabiano  Giustiniani, italienischer Bischof
 Giacomo Giustiniani (1769–1843), italienischer Kardinal
 Giovanni Giustiniani Longo (1418–1453), genuesischer Offizier, Verteidiger von Konstantinopel
 Giulio Giustiniani (1543–1616), Bischof von Ajaccio
 Lorenzo Giustiniani (1383–1456), Patriarch von Venedig
 Leonardo Giustiniani (1383/1388?–1446), venezianischer Humanist und Staatsmann
 Nikolaus Giustiniani, italienischer Benediktinermönch
 Orsatto Giustiniani (1538–1603), venezianischer Politiker, Übersetzer des König Ödipus von Sophokles und Autor einer Sammlung von Reimen
 Piero Giustinian (um 1490–1576), venezianischer Geschichtsschreiber und Senator
 Pietro Recanelli Giustiniani († nach 1363), genuesischer Feudalherr
 Pompeo Giustiniani (1569–1616), italienischer Offizier und Autor
 Raimondo Giustiniani (1899–1976), italienischer Diplomat
 Rubén Giustiniani (* 1955), argentinischer Politiker

 Vito Rocco Giustiniani (1916–1998), italienischer Romanist

Giustiniani ist der Name folgender Familien:
 Giustiniani (Venedig), venezianische Familie, Namensgeber der Stele Giustiniani
 Giustiniani (Genua), genuesische Familie

Giustiniani steht für folgende Bauwerke:
 Giustiniani-Kapelle, Kapelle in Venedig
 Via Giustiniani, Straße in Venedig

Siehe auch:
 Sammlung Giustiniani, Kunstsammlung
 Palazzo Giustiniani (Begriffsklärung), italienische Paläste
 Giustinian